Pere Mas, batlle que fou del municipi mallorquí de Campos, en tres mandats a cavall dels segles  i .
 Pere Mas i Reus, qui té una avinguda dedicada a Alcúdia.
 Pere Mas i Perera, escriptor i polític nascut a Vilafranca del Penedès el 1901 i mort a Buenos Aires el 1977.
 Pere Mas Oliver, tinent coronel mallorquí que prengué part en el cop d'estat del 23 de febrer de 1981.
 Pere Mas i Pujol, exfutbolista català de la dècada de 1960.
 Pere Mas, periodista i home de ràdio matadeperenc, nascut a Terrassa el 1968.

Referències